Гайна:

 Гайна — река в Минской области, правый приток Березины.
 Гайна — родовое объединение в составе башкир.
 Гайна — византийский полководец IV века.
 Гайна — ж-д станция Куйбышевской железной дороги (код станции 65672).
 Гайна — агрогородок в Логойском районе Минской области Белоруссия.

См. также 
 Гаина
 Гайны